Andreas Jämtin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'AIK IF, il débute en senior dans l'Elitserien avec le Färjestads BK en 2001. Il est choisi au cinquième tour en cent cinquante septième position par les Red Wings de Détroit lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il remporte le Trophée Le Mat 2004 et 2008 avec le HV71.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Färjestads BK|| Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| AIK IF|| Elitserien|| 42|| 2|| 3|| 5|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| AIK IF|| Allsvenskan|| 42|| 21|| 18|| 39|| 127|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HV71|| Elitserien|| 39|| 5|| 13|| 18|| 105|| 16|| 3|| 3|| 6|| 68
|-
| 2004-2005|| HV71|| Elitserien|| 42|| 6|| 12|| 18|| 155|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 37|| 8|| 7|| 15|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HV71|| Elitserien|| 8|| 1|| 1|| 2|| 28|| 12|| 3|| 2|| 5|| 28
|-
| 2006-2007|| HV71|| Elitserien|| 49|| 14|| 11|| 25|| 150|| 11|| 2|| 1|| 3|| 36
|-
| 2007-2008|| HV71|| Elitserien|| 51|| 17|| 13|| 30|| 167|| 17|| 1|| 5|| 6|| 36
|-
| 2008-2009|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Checkers de Charlotte|| ECHL|| 5|| 3|| 2|| 5|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Linköpings HC|| Elitserien|| 27|| 3|| 7|| 10|| 86|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 18|| 13|| 31|| 125|| 12|| 0|| 3|| 3|| 30
|-
| 2010-2011|| Linköpings HC|| Elitserien|| 37|| 9|| 14|| 23|| 158|| 5|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC|| Elitserien|| 53|| 16|| 7|| 23|| 138|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Linköpings HC|| Elitserien|| 14|| 3|| 4|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HV71|| Elitserien|| 32|| 6|| 10|| 16|| 69|| 5|| 1|| 1|| 2|| 27
|-
| 2013-2014 || HV71 || SHL || 25|| 5|| 7|| 12|| 107|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015|| HV 71 || SHL || 50||7 || 6|| 13||64 || 6 ||1 ||3 || 4|| 10
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL || 55|| 6|| 4|| 10|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Färjestads BK || SHL || 46|| 1||3|| 4|| 32|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 36|| 8|| 5|| 13|| 91|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 4|| 7|| 26|| +2||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 1|| 3|| 10|| +1||align="left"| Sixième place
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 4|| 5|| 10|| +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1983
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Färjestads BK
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Linköpings HC
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du HV 71
Joueur des Sheffield Steelers
Attaquant de hockey sur glace